Název Loupežnická jeskyně má několik jeskyní v Česku:
 Loupežnická jeskyně (přírodní památka) - přírodní památka na Zámeckém vrchu v okrese Ústí nad Labem
 Loupežnická jeskyně (Křižany) - jeskyně v krystalických vápencích u Křižan v okrese Liberec
 Loupežnická jeskyně (Hřensko) - jedna z jeskyní na pravém břehu Labe u Hřenska v okrese Děčín
 Loupežnická jeskyně (Raspenava) - pseudokrasová jeskyně jižně od Raspenavy v okrese Liberec

Rozcestníky - místopisné jméno